Agnes Dean Abbatt (1847-1917), peintre américaine ;
 Marjorie Abbatt (1899-1991), créatrice anglaise de jouets et femme d'affaires.